Europeiska cupvinnarcupen 1992/1993 vanns av Parma, Italien som i finalen slog Royal Antwerp, Belgien med 3-1 på Wembley Stadium i London den 12 maj 1993. Båda lagen spelade sin första final i turneringen. Turneringen innehöll fler lag än någonsin tidigare, detta efter att Jugoslavien och Sovjetunionen splittrats.

Kvalificeringsomgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

Säsongen 1992/1993 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1992 i Europa
1993 i Europa
Fotbollssäsongen 1992/1993
1992/1993